Rhabdostromella är ett släkte av svampar. Rhabdostromella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhabdostromella